

Mitologia greca
Glaucia – figlia di Scamandro

Persone
Glaucia – re dei Taulanti
Glaucia di Crotone – atleta greco antico
Glaucia di Egina – scultore greco antico